Богатыня () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Згожелецкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население 25 410 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Бялополе
 Браткув
 Дзялошин
 Ясная Гора
 Копачув
 Кшевина
 Лютогневице
 Опольно-Здруй
 Пораюв
 Посада
 Сенявка
 Виганцице
 Волянув
 Вышкув
 Рыбажовице

Соседние гмины 
 Завидув

Ссылки 
 Официальная страница 

гмины Нижнесилезского воеводства